Amerikai Egyesült Államok
 Chelan, város Washingtonban
 Chelan, folyó Washingtonban
 Chelan-tó, Washington
 Chelan-hegység, Washington
 Chelan megye, Washington

 Azerbajdzsán
 Chelan, község Kelet-Azerbajdzsánban

Egyéb
 Chelan indiánok
 MV Chelan, komp